a

Ministerio de la Guerra puede referirse a:
 Ministerio de la Guerra (España) (1851-1939)  
 Ministerio de la Guerra (Japón)